Сунженское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Вичугском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Чертовищи.

География 

Сунженское сельское поселение расположено в северной части Вичугского района Ивановской области.

История 
Поселение было образовано 15 июня 2010 года путём объединения Семигорьевского, Марфинского и Чертовищенского сельских поселений по результатам проведенного референдума 11 октября 2009 года, на основании которого был принят закон Ивановской области от 10 декабря 2009 г. № 140-ОЗ «О преобразовании сельский поселений в Вичугском муниципальном районе».

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 69 населённых пунктов.

Инфраструктура 
На территории поселения расположены 2 школы, 2 детских сада, 2 клуба, 4 библиотеки, 3 детских летних оздоровительных лагерей.

Транспорт 
Через поселение проходит автомобильная дорога областного значения  «Ковров-Шуя-Кинешма», а также железнодорожная ветка Москва — Кинешма. Расстояние от административного центра Чертовищи до районного центра (город Вичуга) — 12 км. По северной границе поселения протекает река Волга, в деревне Шалдово находится пристань.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вичугского района

Муниципальные образования Вичугского района
Сельские поселения Ивановской области